|-
| 142301 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142302 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142303 - ||  || 13 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142304 - ||  || 10 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142305 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142306 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142307 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142308 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142309 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142310 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142311 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142312 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142313 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142314 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142315 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142316 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142317 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142318 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142319 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142320 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142321 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142322 - ||  || 13 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142323 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142324 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142325 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142326 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142327 - ||  || 14 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142328 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142329 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142330 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142331 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142332 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142333 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142334 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142335 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142336 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142337 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142338 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142339 - ||  || 13 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142340 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142341 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142342 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142343 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142344 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142345 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142346 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142347 - ||  || 13 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142348 - ||  || 9 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142349 - ||  || 15 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142350 - ||  || 12 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142351 - ||  || 13 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142352 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142353 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142354 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142355 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142356 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142357 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142358 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142359 - ||  || 13 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142360 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142361 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142362 - ||  || 13 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142363 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142364 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142365 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142366 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142367 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || 
|-
| 142368 Majden ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 142369 Johnhodges ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 142370 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 142371 - ||  || 8 septembrie 2002 || Haleakala || 
|-
| 142372 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142373 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142374 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142375 - ||  || 9 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142376 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142377 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142378 - ||  || 27 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 142379 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142380 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142381 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142382 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142383 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142384 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142385 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142386 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142387 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142388 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142389 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142390 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142391 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142392 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142393 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142394 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142395 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142396 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142397 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142398 - ||  || 28 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 142399 - ||  || 28 septembrie 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 142400 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-